Osoby
 Adam Kołaczkowski – polski urzędnik staropolski
 Edward Kołaczkowski – polski ziemianin, samorządowiec
Klemens Kołaczkowski – polski generał
 Hieronim Kołaczkowski – polski urzędnik staropolski
 Jerzy Kołaczkowski – polski dyrygent, kompozytor, publicysta
 Stefan Kołaczkowski – polski historyk literatury, krytyk, publicysta
 Wojciech Kołaczkowski – polski wojskowy i kierowca rajdowy
 Marcin Kołaczkowski – polski aktor teatralny i filmowy